Нідерма́єр () — німецьке прізвище.

Персоналії 
 Георг Нідермаєр ( — німецький футболіст.
 Роб Нідермаєр () — канадський хокеїст.
 Скотт Нідермаєр () — канадський хокеїст.

Німецькі прізвища